Der Schulkreis Zürichberg ist einer von sieben Schulkreisen der Stadt Zürich und umfasst den Stadtkreis 1 (Quartier Altstadt), Kreis 7 (Quartiere Fluntern, Hirslanden, Hottingen und Witikon) und Kreis 8 (Quartier Riesbach).

Eine Schuleinheit setzt sich zusammen aus einem Schulhaus, den zugeordneten Kindergärten und Horten und wird von einer Schulleitung geführt.

Einzelnachweise 
 Schulhäuser Bestandesverzeichnis
 Schule suchen nach Schulkreis

Zürichberg
Liste (Schulen)